Jabluniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung meist Jablonowka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Oblast Charkiw:
Jabluniwka (Walky), Dorf im Rajon Walky

Oblast Chmelnyzkyj:
Jabluniwka (Deraschnja), Dorf im Rajon Deraschnja
Jabluniwka (Slawuta), Dorf im Rajon Slawuta
Jabluniwka (Stara Synjawa), Dorf im Rajon Stara Synjawa

Oblast Dnipropetrowsk:
Jabluniwka (Pokrowske), Dorf im Rajon Pokrowske
Jabluniwka (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke
Jabluniwka (Jurjiwka), Dorf im Rajon Jurjiwka

Oblast Donezk:
Jabluniwka (Kramatorsk), Dorf im Rajon Kramatorsk

Oblast Kiew:
Jabluniwka (Bila Zerkwa), Dorf im Rajon Bila Zerkwa
Jabluniwka (Kaharlyk), Dorf im Rajon Kaharlyk
Jabluniwka (Makariw), Dorf im Rajon Makariw

Oblast Kirowohrad:
Jabluniwka (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka

Oblast Luhansk:
Jabluniwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe

Oblast Lwiw:
Jabluniwka (Solotschiw, Pidkamin), Dorf im Rajon Solotschiw, Siedlungsgemeinde Pidkamin
Jabluniwka (Solotschiw, Busk), Dorf im Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Busk

Oblast Poltawa:
Jabluniwka (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky
Jabluniwka (Lochwyzja), Dorf im Rajon Lochwyzja

Oblast Riwne:
Jabluniwka (Mlyniw), Dorf im Rajon Mlyniw

Oblast Schytomyr:
Jabluniwka (Schytomyr, Choroschiw), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Choroschiw
Jabluniwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel
Jabluniwka (Malyn), Dorf im Rajon Malyn
Jabluniwka (Schytomyr, Kwitnewe), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Kwitnewe
Jabluniwka (Romaniw), Dorf im Rajon Romaniw

Oblast Sumy:
Jabluniwka (Sumy), Dorf im Rajon Sumy

Oblast Ternopil:
Jabluniwka (Pidhajzi), Dorf im Rajon Pidhajzi

Oblast Transkarpatien:
Jabluniwka (Chust), Dorf im Rajon Chust

Oblast Tscherkassy:
Jabluniwka (Korsun-Schewtschenkiwskyj), Dorf im Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj
Jabluniwka (Lysjanka), Dorf im Rajon Lysjanka

Oblast Tscherniwzi:
Jabluniwka (Tscherniwzi), Dorf im Rajon Tscherniwzi

Oblast Tschernihiw:
Jabluniwka (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky

Oblast Winnyzja:
Jabluniwka (Lityn), Dorf im Rajon Lityn

Oblast Wolyn:
Jabluniwka (Roschyschtsche), Dorf im Rajon Roschyschtsche

Siehe auch:
 Jablonowka
 Jablonowo
 Jablonowski
 Jablonewka
 Jablonové